Муниципалитет Брандсен  () — муниципалитет в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес.

Территория — 1130 км². Население — 26 367 человек. Плотность населения — 23,36 чел./км².

Административный центр — Брандсен.

История 
Муниципалитет был основан в 1876 году. Он был назван в честь французского военного , сражавшегося за независимость Южной Америки.

География 
Муниципалитет расположен на северо-востоке провинции Буэнос-Айрес.

Муниципалитет граничит:
на северо-западе — c муниципалитетом Сан-Висенте
на северо-востоке — с муниципалитетом Ла-Плата
на востоке — с муниципалитетом Магдалена
на юге — с муниципалитетом Часкомус
на юго-западе — с муниципалитетом Хенераль-Пас

Важнейшие населённые пункты

Примечания 

Муниципалитеты провинции Буэнос-Айрес